Елизавета Уварова: Уварова, Елизавета Александровна (1902—1977) — советская актриса.
 Уварова, Елизавета Дмитриевна (1923—2015) — советский и российский театровед, критик, историк театра и эстрады.

Примечания